Алекса́ндр Старово́йтов: Старовойтов, Александр Владимирович (1940—2021) — директор ФАПСИ (1991—1998), генерал армии, Герой России.
 Старовойтов, Александр Владимирович (род. 1963) — советский белорусский легкоатлет, спринтер.
 Старовойтов, Александр Павлович (1934—2009) — заслуженный строитель БССР, Герой Социалистического Труда.
 Старовойтов, Александр Сергеевич (род. 1972) — депутат Госдумы ФС РФ от ЛДПР.